Бали́з («ба» — бактерии, «лиз» — от гр. lysis уничтожение, распад) — лекарственный препарат, антисептическое и противовоспалительное средство. По фармакологическому действию близок к препарату Бализ-2.

Фармакология 
Препарат обладает противовоспалительным и противомикробным действием, стимулирует регенерацию тканей.

Состав 
Смесь углеводных кетокислот, вспомогательные вещества (жировая основа «Суппорин-М»).

Показания к применению 
Геморрой 
Сфинктерит 
Трещины заднего прохода

Противопоказания 
Гиперчувствительность к боли.

Форма выпуска 
Ректальные суппозитории.

Примечания 

Антисептики и дезинфицирующие средства